Le mot participation peut désigner :
 En politique, la participation, qui est le fait de prendre part à une organisation ou à une procédure.
 En philosophie et en particulier dans la métaphysique de Platon, le concept de participation et plus généralement la participation (philosophie).
 En religion, la participation mystique.
 En finance : 
la participation est une forme d'intéressement des salariés aux résultats de leur entreprise.
 la participation désigne un pourcentage du capital détenu par une société dans une autre.